Katolikus Liga (1576) – Franciaországban, a francia vallásháborúk idején
 Katolikus Liga (1609) – a Német-római Birodalomban, a harmincéves háború idején
 Katolikus Liga (1920) – Lengyelországban, a poznań-gnieznói érsekség területén 
 Katolikus Liga (1973) – az Amerikai Egyesült Államokban

Kapcsolódó szócikkek 
Szent Liga (egyértelműsítő lap)

Katonai szövetségek